Per la prima volta nella storia del torneo una delegazione britannica si reca negli USA per disputare il torneo guidata da Wilberforce Eaves finalista nel torneo degli sfidanti a Wimbledon.

Eaves si è spinto fino al challenge round dove è stato battuto dal detentore del titolo Robert Wrenn per 4–6, 8–6, 6–3, 2–6, 6–2.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte alta

Sezione 3

Sezione 4

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1897